Knight [najt] (angl. rytíř) může znamenat:

příjmení
 Beverley Knight (* 1973), anglická zpěvačka
 Charles Yale Knight (1868–1940), americký vynálezce a podnikatel, autor motoru se šoupátkový rozvodem
 E. E. Knight (* 1965), pseudonym spisovatele fantasy a sci-fi literatury
 Elliot Knight (* 1990), britský herec
 Eric Knight (1897–1943), angloamerický spisovatel, novinář a filmový kritik
 Frank Knight (1885–1972), americký ekonom
 Gladys Knight (* 1944), americká zpěvačka a herečka
 Holly Knight, americká hudební skladatelka, zpěvačka a hudebnice
 Charles Robert Knight (1874–1953), americký malíř a umělec
 Charles Yale Knight (1868–1940), americký vynálezce a podnikatel, autor motoru se šoupátkový rozvodem
 Christopher Thomas Knight (* 1965), americký poustevník a lupič
 Jonathan Knight (* 1968), americký zpěvák
 Jordan Knight (* 1970), americký zpěvák, skladatel a herec
 Michael Muhammad Knight (* 1977), americký muslimský spisovatel, novinář a umělec
 Shirley Knight (1936–2020), americká herečka
 Sterling Knight (* 1989), americký herec a zpěvák
 Steve Knight (1935–2013), americký hudebník
 T. R. Knight (* 1973), americký herec
 Wayne Knight (* 1955), americký herec, bavič a dabér
 Wilfried Knight (1975–2013), francouzský pornoherec

jiný význam
 Dark Knight, více významů
 Knight Rider, americký seriál